Ai Destino é o quinto álbum de estúdio a solo do cantor português Tony Carreira.
 
Foi lançado em 1995 pela editora Espacial.

Contém 12 faixas, das quais se destaca "Ai Destino, Ai Destino", tema que faz parte da compilação 20 Anos de Canções, lançada em 2008.

Faixas
 "Ai Destino, Ai Destino" - 04:20
 "Carinha Laroca" - 03:29
 "Plus Jamais" - 03:42
 "Meu Bom Companheiro" - 04:00
 "Depois Da Primavera" - 03:23
 "Mil Beijinhos" - 03:30
 "Morena Bonita (Da Cabeça Aos Pés)" - 03:20
 "Somos Os Maiores" - 03:55
 "Com A Verdade Me Enganas" - 03:23
 "Ai Que Saudades (Linda Madeira)" - 03:52
 "Duas Lágrimas" - 04:17
 "Deixa-Me Em Paz" - 03:19 	
	 

Álbuns de músicos de Portugal
Álbuns de 1995
Álbuns de Tony Carreira
Álbuns em língua portuguesa